LaScala — московская музыкальная группа жанров альтернативный рок и латин-рок, созданная в 2011 году и за несколько лет ставшая популярной в России.

Стиль группы — русский альтернативный рок с женским вокалом. Автор текстов песен группы — её вокалистка Аня Грин. 

Лозунг группы — «Никаких правил и ограничений».

История 

Аня Грин, родившаяся на Чукотке, будучи школьницей, научилась играть на гитаре и создала свою группу. По окончании школы она приехала в Москву для поступления в ВУЗ.

В 2011 году Макс Галстьян (один из основателей и гитарист команды I.F.K ) собрал новую группу с названием LaScala. Вокалисткой группы стала Аня Грин. Первый раз музыканты выступили в феврале 2012 года на мастер-классе Лусинэ Геворкян.

В 2013 группа выпустила первый альбом.

Немного спустя группа победила в конкурсе в одном из этапов проекта «Наше 2.0» радиостанции Наше радио и получила возможность ротации в репертуаре этой радиостанции.

В 2014 году LaScala стала победителем фестиваля Metro On Stage.

В 2015 году группа вышла в финал премии «Чартова дюжина» Нашего Радио в номинации «Взлом».

В разное время LaScala сотрудничала с разными музыкантами, в том числе с вокалисткой «Louna» и «Tracktor Bowling» Лусинэ Геворкян, с вокалистом группы «Слот» Игорем Лобановым и с группой «Мураками».

Творчество 

В первый год существования группа играла альтернативный панк-рок на стыке с фанком и электронным саундом.

В альбоме «Ладони» музыканты экспериментировали в жанре поп-баллад.

Позднее стилем группы стал русский альтернативный рок. Сами музыканты стиль своей музыки называют «rocktail» — коктейль из различных направлений рока.

Состав

Текущий состав 
 Аня Грин — вокал, автор
 Пётр Ездаков — гитара, аранжировки, клавишные, музыка, автор
 Евгений Шрамков — бас-гитарист
 Сергей Снарский — ударные

Бывшие участники 
 Валерия Скрипник — ударные
 Макс Галстьян — гитара (умер 20.06.2021)

Временная шкала

Дискография

Видеография

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Официальная страница группы ВКонтакте
 
 
 
 
 
 

 Интервью
 Интервью в эфире передачи «Живые» (30.09.2013)
 Интервью в эфире передачи «В гостях у Чачи» (14.08.2013)
 Интервью в эфире «Red-Radio [Station]» (19.04.2013)
 Интервью в эфире передачи «Живые» (18.04.2013)
 Интервью интернет-газете «Комсомольская правда» (16.04.2013)
 Интервью интернет-порталу «Группа быстрого реагирования»
 

Рок-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2012 году